Gyulai László (?–?) politikus, parlamenti képviselő (1945-47: Független Kisgazdapárt)
 Gyulai László (1925–1964) labdarúgó, csatár (Ferencváros, Bp. Honvéd)